Rössel ist der Familienname folgender Personen:

 Fritz Rössel (1886–1966), deutscher Heilpädagoge
 Hilde Rössel-Majdan (1921–2010), österreichische Sängerin
 Jörg Rössel (* 1968), deutscher Soziologe
 Karl Rössel-Majdan (Sänger) (1885–1948), österreichischer Sänger, Spielleiter und Gesangspädagoge
 Karl Rössel-Majdan (1916–2000), österreichischer Widerstandskämpfer und Schriftsteller
 Oliver Rössel (* 1969), deutscher Gleitschirmpilot
 Uwe-Jens Rössel (* 1950), deutscher Politiker

Siehe auch:
 Roessel
 Rößel
 Rössl